Putkaste (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Putkaste (Lääne-Nigula), een dorp in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula